XM est le nom de :
 Citroën XM, une automobile haut de gamme de Citroën produit de 1989 à 2000.
 BMW XM, un SUV allemand produit en 2022.

XM est l'abréviation de :
 eXtended Module, est un format de fichier audio-numérique d'extension XM. voir l'article Module

XM est un code qui identifie :
 J-Air (Japon), dans le code OACI des compagnies aériennes.

XM pour XM Satellite Radio

En argot scolaire, « XM » désignait les anciennes classes de Math Spé à spécialisation en Mathématiques.